Een lineatie is een eendimensionale structuur (wiskundig gezien een lijn) in een gesteente. Er zijn verschillende typen lineatie mogelijk:
intersectielineatie, virtuele snijlijnen in gesteenten, waaronder:
plooiassen
stretching lineation, lineaire structuren als gevolg van deformatie, waaronder ook:
striae
slickensides
striatie, strepen aan de buitenkant van gesteente als gevolg van de werking van gletsjers.